Circoscrizione Lombardia 2 – circoscrizione elettorale della Camera dei deputati, operativa dal 1993 al 2017, comprendente le province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Sondrio e Varese
Circoscrizione Lombardia 2 – circoscrizione elettorale della Camera dei deputati, operativa dal 2017, comprendente le provincie di Como, Lecco, Sondrio e Varese, nonché parte della provincia di Bergamo